Назгу́ль (варианты латинской транскрипции — Nazgul, Nazgül, Nâzgul) — женское имя тюркского происхождения, популярное в Средней Азии (в частности, в Киргизии и в Казахстане) и на Ближнем Востоке. Буквально в различных ближневосточных языках переводится как «скромная роза» () или «нежный цветок».

Известные носители имени:
 Назгуль Боранбаева — казахская спортсменка
 Назгуль Тажигулова — казахская спортсменка
 Исанбаева, Назгуль Булатовна — артистка Салаватского государственного Башкирского драматического театра, заслуженный артист Республики Башкортостан
 Ташпаева, Назгуль Аскеровна — министр труда и социального развития Киргизской республики

См. также 
 Назгулы

Примечания 

Женские имена